DEI steht als Abkürzung für:
 Dale Earnhardt, Inc., US-amerikanisches NASCAR-Team
 Deutsches Entomologisches Institut, insektenkundliche Forschungseinrichtung
 Deutsches Esperanto-Institut, Sprachpflegeeinrichtung
 Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes, eine Forschungseinrichtung der EKD und zugleich Forschungsstelle des Deutschen Archäologischen Instituts mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Amman und Jerusalem
 Dimosia Epichirisi Ilektrismou, staatliche Stromgesellschaft und größter Energieversorger Griechenlands
 Diversity, Equity, and Inclusion, Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion – meist in Bezug zum Arbeitsplatz, siehe Diversity Management, Gerechtigkeit und Inklusion (Soziologie)

Dei steht für:
 Dei (Volk), Volksgruppe in Liberia

Dei ist der Familienname folgender Personen:
 Diana Dei (1921–1999), italienische Schauspielerin
 Gianni Dei (1940–2020), italienischer Schauspieler
 Michael Dei-Anang (1909–1977), ghanaischer Schriftsteller
 Mimmo Dei (1909–1985), italienischer Sportmäzen und Rennstallbesitzer
 Shōtarō Dei (* 1986), japanischer Fußballspieler

Dei steht als alternative Umschrift für:
 Dey, islamischer Herrschaftstitel z. B. für Janitscharen-Befehlshaber

dei steht als Abkürzung für:
 dei – die ernährungsindustrie, Fachzeitschrift für die Nahrungs- und Genussmittelproduktion

 im weiteren Sinn
 Genitiv Singular oder Nominativ Plural als deklinierte Form des lateinischen deus, für Gott, z. B. in Opus Dei oder Agnus Dei

Abkürzung